Натуральне число 659
 659 рік до нашої ери
 659 рік нашої ери